Dziennik cwaniaczka – powieść Jeffa Kinneya, pierwszy tom serii
 Dziennik cwaniaczka – seria książek 
 Dziennik cwaniaczka – seria filmów
 Dziennik cwaniaczka – amerykański film z 2010!
 Dziennik cwaniaczka 2 – amerykański film z 2011
 Dziennik cwaniaczka 3 – amerykański film z 2012
 Dziennik cwaniaczka: Droga przez mękę – amerykański film z 2017
 Dziennik cwaniaczka – amerykański film z 2021